Рали Париж-Дакар Пари Мач 1981, по-известно като Рали Париж-Дакар 1981 е третото издание на Рали Дакар, носещо името и на основния спонсор - френското списание Пари Мач.

Обща информация 
Стартът е на 1 януари в Париж, а финалът е на 20 януари 1980 г. в сенегалската столица Дакар. Маршрутът минава през Франция, Алжир, Мали, Горна Волта, Кот д'Ивоар и Сенегал. Участват общо 291 екипа (170 автомобила, 106 мотоциклета и 15 камиона), а до финала стигат едва 90 (60 автомобила, 28 мотоциклета и 3 камиона). Състезанието печелят французите Рене Меже (автомобили), Убер Ориол (мотоциклети) и Адриан Вилет (камиони). Сред най-интересните участници през това издание е Тиери дьо Монкорже, който участва с Ролс-Ройс, спонсориран от модния дизайнер Кристиан Диор. Превръщането на луксозния автомобил в такъв, който може да се справи с пясъчни дюни и черни пътища отнема 2000 часа и включва намаляване на теглото, монтиране на ролбарове, нови кормилна уредба и скоростна кутия, двойно предаване, смяна на мястото на двигателя и др. При камионите няма отделно класиране, а общо с автомобилите.

Инциденти 
Рали Дакар взима първите си жертви, които не са състезатели. На 6 януари недалеч от Ин Салах в Алжир един от поддържащите автомобили Фиат Компаньола излиза от пътя и се преобръща няколко пъти. В него загиват италианският журналист от списание Мотоспринт Джузепе Де Томазо, както и двама члена от отбора на Ивеко - механикът Франко Друета и търговският агент Андреа Каризи. Не е ясно кой от тримата е шофирал автомобила.

Етапи

Победители по етапи

Крайно класиране

Източници 
 "History of Dakar - RETROSPECTIVE 1979-2007"
 Dakar d'antan

Рали Дакар